La prima stagione della serie televisiva Odio il Natale, composta da sei episodi, è stata interamente pubblicata sul servizio di streaming on demand Netflix il 07 dicembre 2022 in tutti i Paesi in cui è disponibile.

Odio il Natale